

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Kuligowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Kuligowo – osada leśna wsi Kuligowo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Kuligowo – przysiółek wsi Nowe Kramsko w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Babimost
 Kuligowo – część wsi Trzebunia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim